Kebomas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kebomas (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kecamatan Kebomas, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar